Caribbean Food Corporation, een voormalige instelling van de Caricom
 Cardiofaciocutaan syndroom, een ziekte
 Compagnie France du Cycles, een Frans motorfietsmerk
 Constructions Ferroviaires du Centre, een Belgische fabrikant van spoorwegmaterieel en legervoertuigen
 Controlled Foreign Company
 CFC-wetgeving, een fiscale wet omtrent bovengenoemde Controlled Foreign Company

verschillende voetbalclubs:
 Angouleme CFC uit Angouleme
 CFC Hertha 06 uit Charlottenburg, Berlijn
 Coritiba FC uit Curitiba
 Genoa CFC uit Genua
 de oude naam voor de Kölner SC 1899